Flamme steht für:
 Flamme, bei einer exothermen Reaktion der Bereich, in dem Licht emittiert wird
 Flamme (Lichttechnik), steht für eine von mehreren Leuchtmitteln, Lichtern oder Leuchtköpfen bei einer Leuchte.
 eine verehrte (weibliche) Person, siehe Schwärmerei

Personen:
 Ewald Flamme (1896–1962), deutscher Politiker
 Friedhelm Flamme (* 1963), deutscher Kirchenmusiker
 Fritz Flamme (1873–1961), deutscher Maler
 Jean-Baptiste Flamme (1847–1920), belgischer Ingenieur
 Kurt Flamme (1878–nach 1958), deutscher Finanzbeamter
 Walter Flamme (1926–2012), deutscher Schauspieler

Die Flamme steht für:
 Die Flamme, Stummfilm von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1922
 Die Flamme, österreichischer Verein, der sich ab Ende des 19. Jahrhunderts für den Bau eines Krematoriums einsetzte, siehe Feuerbestattung
 Die Flamme (Zeitschrift), Mitteilungsblatt für die Mitglieder des Vereins für Feuerbestattung in Berlin, 1884 bis 1942
 Die Flamme (Wochenzeitung), fränkische Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Kultur und Technik, die von 1926 bis 1933 erschien
 Die Flamme, Organ der Betriebsparteiorganisation des VEB Gasgerätewerk Dessau im Kombinat VEB Monsator, die von 1956 bis 1989 erschien

Siehe auch:

 Feuer (Heraldik)
 Flame
 Flamm
 Flammer